Kajiry (ukrainisch: ; russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kajiry (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Kajiry (Lyman), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman